

Letteratura 
L'angelo nero (The Black Angel), un romanzo giallo del 1943 di Cornell Woolrich
L'angelo nero è una raccolta di 6 racconti del 1991 di Antonio Tabucchi
L'angelo nero, romanzo rosa scritto da Erica Spindler, stampato nella collana I nuovi bestsellers con il numero 352, nel maggio 2007.
L'angelo nero, romanzo scritto da Mika Waltari nel 1952.

Cinema 
L'angelo nero (Black Angel), film diretto da Roy William Neill (1946), tratto dal romanzo di Woolrich
L'angelo nero (L'ange noir), film diretto da Jean-Claude Brisseau (1994)